Blackfish bezeichnet:

 Black Fish (um 1729–1779), ein Häuptling der Shawnee
 Blackfish (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2013
 Freshwater Blackfish, eine australische Fischgattung